Sara Lee (muzikant), een Engels bassist en singer-songwriter
Sara Lee Corporation, een Amerikaans bedrijf